Bison puede hacer referencia a:
 Bison, comúnmente llamado bisonte, un género de ungulados.
 Bison, pueblo en el estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Bison, ciudad en el estado estadounidense de Kansas.
 Bison, comunidad rural en el estado estadounidense de Oklahoma.
 GNU Bison, una aplicación informática que analiza la sintaxis de códigos fuente.
 M. Bison, principal villano del videojuego Street Fighter.